Dit is de lijst van huidige en voormalige trainers van de Nederlandse voetbalclub FC Groningen, geordend in chronologische volgorde:

*Twee keer trainer van FC Groningen geweest. Totaal tussen haakjes.
**Na laatste competitiewedstrijd als trainer van FC Groningen.

FC Groningen
Gro
Trainers